Ел Вијехо има више значења:

 Ел Вијехо
 Ел Вијехо (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Вијехо, Ел Дијесиочо (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Вијехо (Марин), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Вијехо (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Вијехо, Сан Карлос (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику